Черепы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черепы — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Черепы — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Черепы — деревня в Куйбышевском районе Калужской области, упразднена в 2003 г.
 Черепы — деревня в Невельском районе Псковской области.